



Вулиці 
 Вулиця Богдана Хмельницького — Гомель
 Вулиця Богдана Хмельницького — Мінськ



Вулиці 
 Вулиця Богдана Хмельницького — Алмати
 Вулиця Богдана Хмельницького — Нур-Султан



Вулиці 
 Вулиця Богдана Хмельницького — Абакан
 Вулиця Богдана Хмельницького — Астрахань
 Вулиця Богдана Хмельницького — Благовєщенськ
 Вулиця Богдана Хмельницького — Вороніж
 Вулиця Богдана Хмельницького — Іваново
 Вулиця Богдана Хмельницького — Іркутськ
 Вулиця Богдана Хмельницького — Калінінград
 Вулиця Богдана Хмельницького — Липецьк
 Вулиця Богдана Хмельницького — Новокузнецьк
 Вулиця Богдана Хмельницького — Новосибірськ
 Вулиця Богдана Хмельницького — Новочеркаськ
 Вулиця Богдана Хмельницького — Норильськ
 Вулиця Богдана Хмельницького — Омськ
 Вулиця Богдана Хмельницького — Перм
 Вулиця Богдана Хмельницького — Таганрог
 Вулиця Богдана Хмельницького — Салават
 Вулиця Хмельницького — Санкт-Петербург
 Вулиця Богдана Хмельницького — Саранськ
 Вулиця Богдана Хмельницького — Уфа
 Вулиця Богдана Хмельницького — Хілок
 Вулиця Богдана Хмельницького — Чебоксари
 Вулиця Богдана Хмельницького — Челябінськ
 Вулиця Богдана Хмельницького — попередня назва (у 1954–1990 роках) вулиці Маросєйка у Москві

Проспект 
 Проспект Богдана Хмельницького — Бєлгород



Вулиці 
 Вулиця Богдана Хмельницького — Автономна Республіка Крим, Керч
 Вулиця Богдана Хмельницького — Автономна Республіка Крим, Сімферополь
 Вулиця Богдана Хмельницького — Автономна Республіка Крим, Севастополь
 Вулиця Богдана Хмельницького — Вінницька область, Вінниця.
 Вулиця Богдана Хмельницького  — Вінницька область, Іллінці
 Вулиця Богдана Хмельницького —Житомирська область, Житомир.
 Вулиця Богдана Хмельницького — Вінницька область, Жмеринка
 Вулиця Богдана Хмельницького — Вінницька область, Погребище
 Вулиця Хмельницького — Львівська область, Дрогобичі
 Вулиця Богдана Хмельницького — Львівська область, Золочів
 Вулиця Богдана Хмельницького — Львівська область, Львів
 Вулиця Богдана Хмельницького — Волинська область, Луцьк
 Вулиця Богдана Хмельницького — Дніпропетровська область, Дніпро
 Вулиця Богдана Хмельницького — Донецька область, Костянтинівка
 Вулиця Богдана Хмельницького — Донецька область, Краматорськ
 Вулиця Богдана Хмельницького — Івано-Франківська область, Івано-Франківськ
 Вулиця Богдана Хмельницького — Івано-Франківська область, Калуш
 Вулиця Богдана Хмельницького — Запорізька область, Запоріжжя
 Вулиця Богдана Хмельницького — Київ, Деснянський район
 Вулиця Богдана Хмельницького — Київ, Шевченківський район
 Вулиця Богдана Хмельницького — Київська область, Біла Церква
 Вулиця Богдана Хмельницького — Київська область, Бориспіль.
 Вулиця Богдана Хмельницького — Київська область, Бровари
 Вулиця Богдана Хмельницького — Кіровоградська область, Кропивницький
 Вулиця Богдана Хмельницького — Львівська область, Краковець
 Вулиця Богдана Хмельницького — Львівська область, Львів
 Вулиця Богдана Хмельницького — Львівська область, Старий Самбір
 Вулиця Богдана Хмельницького — Львівська область, Стрий
 Вулиця Богдана Хмельницького — Миколаївська область, Миколаїв, мікрорайон Тернівка
 Вулиця Богдана Хмельницького — Миколаївська область, Миколаїв, мікрорайон Широка Балка
 Вулиця Богдана Хмельницького — Одеська область, Білгород-Дністровський
 Вулиця Богдана Хмельницького — Одеська область, Одеса
 Вулиця Богдана Хмельницького — Полтавська область, Кременчук
 Вулиця Богдана Хмельницького — Сумська область, Конотоп
 Вулиця Богдана Хмельницького —Житомирська область, Коростень.
 Вулиця Богдана Хмельницького — Тернопільська область, Тернопіль
 Вулиця Богдана Хмельницького — Харківська область, Харків
 Вулиця Богдана Хмельницького — Херсонська область, Херсон
 Вулиця Богдана Хмельницького — Черкаська область, Сміла
 Вулиця Богдана Хмельницького — Черкаська область, Черкаси
 Вулиця Богдана Хмельницького — Чернівецька область, Чернівці

Проспекти 
 Проспект Богдана Хмельницького — Дніпропетровська область, Дніпро
 Проспект Богдана Хмельницького — Донецька область, Донецьк
 Проспект Богдана Хмельницького — Запорізька область, Мелітополь

Бульвари 

 Бульвар Богдана Хмельницького — Полтавська область, Полтава
 Бульвар Богдана Хмельницького — Харківська область, Харків